Solec puede hacer referencia a varios lugares en Polonia:

 Solec, Varsovia, un barrio de Śródmieście, Varsovia.
 Solec, Voivodato de Łódź (Polonia central).
 Solec, condado de Gostynin, en el voivodato de Mazovia (centro-este de Polonia).
 Solec, condado de Piaseczno, en el voivodato de Mazovia (centro-este de Polonia).
 Solec, condado de Środa Wielkopolska, en el voivodato de Gran Polonia (centro-oeste de Polonia).
 Solec, condado de Wolsztyn, en el voivodato de Gran Polonia (centro-oeste de Polonia).
 Solec, Voivodato de Opole (suroeste de Polonia).
 Solec Kujawski, una ciudad en el voivodato de Cuyavia y Pomerania (norte de Polonia).
 Comuna de Solec Kujawski, una gmina (distrito administrativo) en el voivodato de Cuyavia y Pomerania (norte de Polonia).
 Solec nad Wisłą, un pueblo cerca del río Vístula, en el voivodato de Mazovia (centro-este de Polonia).
 Solec Nowy, un pueblo en el voivodato de Gran Polonia (centro-oeste de Polonia).

Enlaces externos